Municipio de Larrabee puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Larrabee (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Foster.
 Municipio de Larrabee (condado de Gove, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gove.